Mark 39 — обозначение американских военных снарядов:
 Mark 39 — 483-мм торпеда подводного базирования.
 Mark 39 — ядерная бомба.